Registre national peut désigner :
 Registre national belge et numéro de registre national en Belgique ;
 Registre national de conservation des ressources génétiques animales en Chine ;
 Registre national des électeurs au Canada ;
 Registre national des enregistrements aux États-Unis ;
 Registre national des fiducies en France ;
 Registre national des lieux historiques aux États-Unis ;
 Registre national des refus en France ;
 Registre national des sociétés dans plusieurs pays ;
 Registre Internet national.